2 miejscowości w Polsce:
 Mariankowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec
 Mariankowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo